Besluit geluidhinder spoorwegen (Bgs) (is inmiddels vervallen)
Bee Gees (BG's)
Little Brothers of the Good Shepherd, een rooms-katholieke broedercongregatie
Bundesgrenzschutz, de Duitse grenswacht (1951-2005)
een Frans automerk (1899-1906)